Příjmení Fields nese více různých osobností:

 Danny Fields (* 1939) – americký hudební manažer a novinář
 Herbie Fields (1919–1958) – americký jazzový a swingový altsaxofonista a klarinetista
 John Charles Fields (1863–1932) – kanadský matematik
 W. C. Fields (1880–1946) – americký herec, komik, scenárista a žonglér